

Cinema 
 Big City Blues – film del 1932 diretto da Mervyn LeRoy
 Big City Blues – film del 1962 diretto da Charles Huguenot van der Linden

Musica 
 Big City Blues – album di John P. Hammond del 1964
 Howlin' Wolf Sings The Blues – album di Howlin' Wolf del 1966, ristampato nel 1970 col titolo Big City Blues